Василь Іванович Буртник ( 1930, Карашинці) — український письменник, історик, учасник ОУН-УПА.

Життєпис 
Народився в селі Карашинцях Гусятинського району. У 1953 році закінчив Львівський державний педагогічний інститут. Близько 40 років присвятив педагогічній роботі.

З 1947 року — член Юнацтва ОУН, учасник бойових дій ОУН-УПА. Брав активну участь у громадсько-політичному житті району, сприяючи розбудові самостійної України.

Буртник Василь — автор багатьох політичних публікацій. Відмінник народної освіти, Соросівський учитель, двічі удостоєний ґранда міжнародного фонду «Відродження».

Публікації 

 Василь Буртник. «Шлях до волі. Нариси національно-визвольної боротьби на теренах Теребовлянщині». Тернопіль, 2007. 432 с.

Уродженці Гусятинського району
Українські письменники
Українські історики
Персоналії за алфавітом